Tá Tudo Certo ist eine brasilianische musikalische Jugend-Miniserie, die von Nonstop und Formata Produções e Conteúdo in Zusammenarbeit mit F/Simas für die Walt Disney Company umgesetzt wurde. In Brasilien soll die vierteilige Miniserie voraussichtlich 2022 auf Disney+ veröffentlicht werden.

Handlung 
Pedro träumt davon, ein berühmter Musiker zu werden. Durch Zufall trifft er auf die Sängerin und Songschreiberin Ana, welche ihm die Vielfalt des Lebens und der Musik vor Augen hält. Auf seiner Reise, beginnt Pedro seine Definition von Erfolg zu überdenken, und muss sich damit auseinandersetzen, was er sich für seine eigene Zukunft wünscht.

Besetzung und Synchronisation

Episodenliste

Weblinks 
 
 Pressemitteilung zur Serie auf Disney PressPack

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Brasilien)
Fernsehserie der 2020er Jahre
Miniserie
Romantische Komödie
Kinder- und Jugendfernsehserie
Disney+